Highway, parola in inglese americano che significa autostrada, si può riferire a:
 Highway – gruppo musicale montenegrino
 Highway – album dei Free del 1971
 Highway – film del 2014 diretto da Imtiaz Ali
 Highway – singolo di Katja Krasavice del 2021